Sezon 2009 w British GT – siedemnasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 11 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 16 września na torze Brands Hatch, po rozegraniu 14 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

GT4 
{|
|

Supersport

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2009
2009 w sportach motorowych
2009 w Wielkiej Brytanii
2009 w Irlandii